Wendell (Carolina do Norte)
Wendell (Idaho)
Wendell (Minnesota)

Outros usos
 Wendell (goleiro), defendeu o Botafogo na década de 1970

Desambiguações de topônimos